Peterson este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Jordan Peterson (n. 1962), psiholog clinician canadian
 Oscar Peterson (1925-2007), pianist și compozitor de jazz canadian
 Rebecca Peterson (n. 1995), tenismenă suedeză
 Roger Peterson (1937-1959), pilot american
 Ronnie Peterson (1944-1978), pilot suedez de Formula 1